Jméno a příjmení Zdeněk Lhota má více nositelů:

 Zdeněk Lhota (letec) – český pilot, průkopník letectví (1896–1926)
 Zdeněk Lhota (politik) – český politik, poslanec ODS (* 1967)
 Zdeněk Lhota (voják) – český voják, nositel medaile Za hrdinství (* 1978)